Рон Сильвер (; ) — американский актёр.

Биография 
Рональд Артур Сильвер родился 2 июля 1946 года на Нижнем Ист-Сайде Нью-Йорка в семье еврейских иммигрантов из Восточной Европы. Отец — продавец одежды Ирвин Рой Сильвер, мать — учительница Мэй Цимельман. Окончил среднюю школу Стайвезант. Выпускник Государственного университета Нью-Йорка в Буффало. Получил степень магистра в области истории Китая в Университете Святого Иоанна, а также изучал драматическое искусство в студии Герберта Бергхофа и актёрской студии.

С 1975 по 1997 год был женат на Линн Миллер. От этого брака у него двое детей — сын Адам (род. 1979) и дочь Александра (род. 1983).

Дебютировал на телевидении в 1974 году. Играл в театре. За свою кинокарьеру снялся в 85 фильмах и телесериалах.

Умер 15 марта 2009 года в Нью-Йорке от рака пищевода. Похоронен на кладбище Уэстчестер-Хиллз в Гастингсе-на-Гудзоне (штат Нью-Йорк).

Избранная фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Похороненные на кладбище Уэстчестер-Хиллз
Выпускники Средней школы Стайвесанта
Выпускники Школы международных и общественных отношений Колумбийского университета
Лауреаты премии «Драма Деск» за лучшую мужскую роль в пьесе
Президенты Актёрской ассоциации за справедливость